Baudecroux est un nom de famille français, porté notamment par :

 Paul Baudecroux, chimiste français, inventeur du rouge à lèvres indélébile Rouge Baiser ;
 Jean-Paul Baudecroux, homme d'affaires français, fils de Paul Baudecroux.